De Diamantslijperij Boas, Rijksmonument aan de Nieuwe Uilenburgerstraat in de oude Amsterdamse Joodse buurt

Dieren
 Polyplectropus boas, een schietmot uit de familie Polycentropodidae
 Boa's, een familie van slangen

Personen
 Franz Boas (1858–1942), Duits-Amerikaans antropoloog
 Henriëtte Boas (1911–2001), Nederlands classica en publiciste
 Willem Boas  (1890-1962), Nederlands voetbalscheidsrechter
 Dinga Amilton Villas Boas (1972), een Braziliaans profvoetballer

Plaatsen
 Vilas Boas (Chaves), een plaats in de Portugese gemeente Chaves
 Vilas Boas (Vila Flor), een plaats in de Portugese gemeente Vila Flor
 Águas Boas, een plaats in de Portugese gemeente Sátão